Pamětní desky věnované Fryderyku Chopinovi jsou např.:

 památník Fryderyka Chopina v Karlových Varech
 pamětní deska Fryderyka Chopina (Praha) na budově dnešní ČNB

Externí odkazy 
 

Fryderyk Chopin